nordafrikanisch steht für:
 die Region Nordafrika betreffend
 Nordafrikanische Küche, Kochstile und kulinarische Spezialitäten Nordafrikas

Siehe auch: